Ženská čtyřhra Tashkent Open 2016 probíhala na přelomu září a října 2016. Do deblové soutěže taškentského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Margarita Gasparjanová a Alexandra Panovová, jehož členky nestartovaly společně. Gasparjanová do turnaje nezasáhla pro zranění. Panovová nastoupila s Jevgenijí Rodinovou, aby v úvodním kole podlehly Schuursové s Voráčovou.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený rumunsko-turecký pár Ioana Raluca Olaruová a İpek Soyluová, který ve finále zdolal nizozemsko-české turnajové trojky Demi Schuursovou s Renatou Voráčovou po dvou setech 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérový společný titul. Olaruová vybojovala pátou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a Soyluová pak druhou takovou.

Nasazení párů 
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Varatčaja Vongteančajová (čtvrtfinále)
  Demi Schuursová /  Renata Voráčová (finále)
  'Ioana Raluca Olaruová /  İpek Soyluová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2016